Falus se poate referi la:

, o reprezentare a membrului viril.
Falus, o monedă bătută în Maroc între 1672–1901.
Falus, pseudonim literar al lui László András.